Kuyupınar (Bozüyük), een dorp in het Turkse district Bozüyük
Kuyupınar (Göynük), een dorp in het Turkse district Göynük
Kuyupınar (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz